Magyarország
Bükkszentkereszt, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Pilisszentkereszt, Pest megye
Szentkereszt, Jánoshida régi neve (Jász-Nagykun-Szolnok megye)
Szentkereszt, Debrecen városrésze, más néven Lomb (Hajdú-Bihar megye)
Péliföldszentkereszt, Bajót és Nagysáp között (Komárom-Esztergom megye)
Táplánszentkereszt, Vas megye, Táplánfa és Gyöngyösszentkereszt egyesítésével 1939-ben létrejött község
Vértesszentkereszti apátság romjai Komárom-Esztergom megyében, Pusztavám közelében

 Horvátország
Szentkereszt (horv. Sveti Križ), Muraköz megye, Kisszabadkához tartozik

 Lengyelország
Szentkereszt vajdaság (Świętokrzyskie)
Szentkereszt-hegy (Góry Świętokrzyskie)

 Románia
Kézdiszentkereszt, Kovászna megye
Szentkereszt, Magyarfelek régi neve (Maros megye)
Szentkeresztbánya, Szentegyháza része, Hargita megye

 Szlovákia
Garamszentkereszt (szk. Žiar nad Hronom korábban Hronský Svätý Kríž),Besztercebányai kerület, Garamszentkereszti járás
Szentkereszt (szk. Krížovany, korábban Svätý Kríž), Eperjesi kerület, Eperjesi járás
Szentkereszt (szk. Svätý Kríž), Zsolnai kerület, Liptószentmiklósi járás
Szentkereszt, Szklenófürdő része
Szentkereszt (szk. Svätý Kríž), Garamújfalu része, Lévai járás
Vágszentkereszt (szk. Kríž nad Váhom), Vágmosóc része, Trencséni kerület, Vágújhelyi járás